Cette page contient les pages d'homonymie de Èze et EZE.

Forme Èze

Toponymes 

 Èze, une commune française, du département des Alpes-Maritimes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
 Èze, une rivière du sud de la France, dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et un affluent droite de la Durance ;
 col d’Èze, un col, entre Nice et Monaco, près de La Turbie, dans le département des Alpes-Maritimes.

Divers 
 Gare d’Èze-sur-Mer, une gare ferroviaire située en bord de mer, sur le territoire de la commune d’Èze
 Jardin exotique d'Èze, aussi appelé jardin botanique ou jardin d'Èze

Note 
 Ne pas confondre avec une éventuelle cacographie du titre de dignitaire igbo : Ézè

Forme EZE

Code 
EZE peut désigner :
 Eastern Airways, une compagnie aérienne, selon le code OACI ;
 Aéroport international d'Ezeiza, à Buenos Aires, en Argentine, selon le code AITA.

Code